Plóskoie (Tiumén), localitat de la província de Tiumén, a Rússia
 Plóskoie (Kursk), localitat de la província de Kursk, a Rússia